Джулио Приско (; род. 1957, Неаполь) — итальянский учёный, физик, является специалистом в области информационных технологий и виртуальной реальности, а также писателем, футурологом и трансгуманистом. Он известен как сторонник крионики и содействует научно-популярному онлайн журналу Tendencias 21. Джулио Приско создал teleXLR8, интерактивную программу для общения, использующую виртуальную реальность и видеоконференции, посвященную последним достижениям в области коммуникации и IT.. Исследователь занимается обсуждением и анализом широкого круга вопросов, связанных в том числе с наукой, информационными технологиями, новыми технологиями, виртуальными мирами, освоением космоса и футурологией. Идеи Приско о виртуальной реальности, технологическом бессмертии, загрузке сознания и новых научных религиях широко показаны в книге OUP «Apocalyptic AI — Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality».

Ранее ведущий специалист в Европейском космическом агентстве, Приско является физиком и учёным. Он работал в качестве члена совета директоров Всемирной ассоциации трансгуманизма, был его временным исполнительным директором, сейчас продолжает работать членом совета директоров Institute for Ethics and Emerging Technologies и Итальянской Трансгуманистической ассоциации. Он также является членом консультативного совета Фонда Lifeboat и одним из основателей Order of Cosmic Engineers и Turing Church, молодых организаций, которые утверждают, что преимущества технологической сингулярности, которые будут следствием ускоряющихся научных открытий, должны стать жизнеспособной альтернативой обещаниям крупных религиозных групп.

Приско неоднократно вступал в спор с технокритиком Дейлом Каррико, который утверждает, что трансгуманизм является технологическим утопизмом, превратившимся в новое религиозное движение. Приско соглашается, но подчеркивает, что трансгуманизм является «антирелигией», поскольку он предлагает много преимуществ религии, но лишен её недостатков.

См. также 
 Трансгуманизм
 Крионика
 Футурология

Примечания

Ссылки 
 
 Tendencias21 (a Spanish language online magazine on futurism)
  Order of Cosmic Engineers (about page) 
 Associazione Italiana Transumanisti (about page)

Футурологи
Трансгуманисты